Panini puede hacer referencia a:
 El panini, variedad de sándwich de origen italiano.
 La editorial Panini, editorial italiana fundada en 1961.
 Pāṇini (520-), gramático del sánscrito de la India antigua.
 Giovanni Pannini (1691-1756), pintor y arquitecto italiano.